CZK est un code qui peut signifier :
 couronne tchèque, la monnaie de la République tchèque, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 , dans le Comté de Hood River, dans l’Oregon, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports